Distretto di Independencia – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Independencia – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Independencia – distretto del Perù nella regione di Ica
Distretto di Independencia – distretto del Perù nella regione di Lima